Кот-д’Ивуар принимал участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли десять атлетов, которые выступили в двух видах программы — в лёгкой атлетике и в гребле на байдарках и каноэ, в которой ивуарийские спортсмены выступили впервые на Олимпиадах.

Результаты

Гребля на байдарках и каноэ 

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года